Die NFL-Saison 1991 war die 72. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 1. September 1991 und endete am 23. Dezember 1991.
Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 2. Februar 1992 im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.

NFL Draft 
Der NFL Draft von 1991 fand vom 21. bis 22. April im New York Marriott Marquis in New York City statt. Der Draft lief über zwölf Runden, in denen 334 Spieler ausgewählt wurden. Mit dem Erstrunden-Pick wählten die Dallas Cowboys den Defensive Tackle Russell Maryland von der University of Miami.

Regular Season 

Legende:

Tie-Breaker 1991
 Die New York Jets beendeten die Saison vor Miami in der AFC East aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 Chicago sicherte sich aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (9–3 gegenüber 8–4 von Dallas) den ersten NFC Wild Card Platz.
 Atlanta beendete die Saison vor San Francisco in der NFC West aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 Zudem sicherte sich Atlanta aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (7–5 gegenüber 6–5 von Philadelphia) den dritten und damit letzten NFC Wild Card Platz.

Play-offs 
Die Play-offs begannen am 28. Dezember 1991 und liefen bis zum 12. Januar 1992.
Die Washington Redskins gewannen ihren dritten Super Bowl.

Super Bowl XXVI 

Der Super Bowl XXVI fand am 26. Januar 1992 im Hubert H. Humphrey Metrodome in Minneapolis statt. Im Finale trafen die Washington Redskins auf die Buffalo Bills. Die Bills verloren damit zum zweiten Mal in Folge den Super Bowl.

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL Geschichte 1991–2000 (englisch)

Einzelnachweise 

1991
American-Football-Saison 1991